Folgend die Ergebnisse des Herrendoppels bei den Olympischen Sommerspielen 2008 im Badminton. Das Herrendoppel wurde mit 16 Paarungen gespielt.  Im Finale siegten Markis Kido und Hendra Setiawan aus Indonesien gegen Cai Yun und Fu Haifeng aus China. Das Spiel um die Bronzemedaille, besetzt mit den im Halbfinale unterlegenen Paarungen Lars Paaske und Jonas Rasmussen, den amtierenden Europameistern im Herrendoppel aus Dänemark, und Lee Jae-jin mit Hwang Ji-man aus Südkorea wurde in 61 Minuten und 2:1 Sätzen von den Südkoreanern mit 13:21, 21:18, 21:17 gewonnen.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/BDM/

Herrendoppel